O Campeonato Finlandês de Patinação Artística no Gelo é uma competição nacional anual de patinação artística no gelo da Finlândia. Os patinadores disputam as provas do individual masculino, individual feminino e dança no gelo.

A competição determina os campeões nacionais e os representantes da Finlândia em competições internacionais como Campeonato Mundial, Campeonato Mundial Júnior, Campeonato Europeu e os Jogos Olímpicos de Inverno.

Edições

Lista de medalhistas

Individual masculino

Individual feminino

Duplas

Dança no gelo

Ligações externas 

 

Finlandes